Ligabue ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Ligabue (1899–1965), italienischer Künstler
 Giancarlo Ligabue (1931–2015), italienischer Paläontologe und Politiker
 Ilva Ligabue (1932–1998), italienische Sängerin (Sopran)
 Luciano Ligabue (* 1960), italienischer Rockmusiker, Regisseur und Autor